

Biografia
Ha lavorato prima come agricoltore poi come operaio presso lo stabilimento Eni di Ottana. Iscritto al PD, è stato prima sindaco di Teti poi assessore alla Pubblica Istruzione, Edilizia scolastica, Politiche della Casa, EE.LL. SUAP, Artigianato della provincia di Nuoro.

Nominato vice presidente della provincia nel 2013 ha sostituito Roberto Deriu quando quest'ultimo è stato eletto consigliere regionale nelle elezioni regionali sarde del 2014. Alla scadenza del suo mandato il 16 Giugno 2015 viene sostituito dal commissario regionale straordinario Sabrina Bullitta. Il 13 Novembre 2016 la Giunta Regionale lo nomina sub commissario della ex Provincia Ogliastra.
Il 24 Dicembre 2016 ritorna alla guida della Provincia di Nuoro in qualità di commissario in seguito alle dimissioni dell'uscente commissario Madeddu. Nella tornata delle elezioni amministrative del Giugno 2017 riviene eletto Sindaco del suo paese (Teti) a larghissima maggioranza.

Presidenti della Provincia di Nuoro
Sindaci in Italia
Politici del Partito Democratico (Italia)